Niemcy:
 Neichen – dzielnica Bad Münstereifel
 Neichen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Vulkaneifel